Diel (770 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji (w Szypskiej Fatrze)
 Diel (961 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Diel (790 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Diel (504 m) – wzniesienie w Kotlinie Turczańskiej na Słowacji
 Diel (1051 m) – wzniesienie na Pogórzu Orawskim na Słowacji
 Diel – wzniesienie w Magurze Orawskiej na Słowacji
 Diel (892 m) – wzniesienie w górach Wyhorlat na Słowacji